Johan Rosenhane kan syfta på flera personer:

 Johan Rosenhane (1571–1624)
 Johan Rosenhane (1611–1661)
 Johan Rosenhane (1642–1710)